Bendig ist der Familienname folgender Personen:

 Annemarie Bendig (* 1943), deutsche Badmintonspielerin, siehe Annemarie Färber
 Brunon Bendig (1938–2006), polnischer Boxer
 David Bendig, Wirtschaftswissenschaftler (Entrepreneurship) und Hochschullehrer
 Heinz Bendig (1921–2016), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Jan Bendig (* 1994), tschechischer Sänger, Musiker und Schauspieler
 Marie Bendig (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Nora Bendig (* 1944), deutsche Schauspielerin
 Torben Bendig (* 1988), deutscher Schauspieler